Yaohu Hu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yaohu Hu (sjö i Kina, lat 28,39, long 115,80), Jiangxi, 
 Yaohu Hu (sjö i Kina, lat 28,93, long 115,42), Jiangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar